Sorell steht für:

 Sorell (Tasmanien), Stadt östlich von Hobart in Australien
 Sorell Causeway, ein Straßendamm in der Nähe von Hobart
 Sorell Municipality, ein Verwaltungsgebiet im australischen Bundesstaat Tasmanien

Sorell ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:
 Alma Sorell (eigentlich Alma Huber; 1883–1966), österreichische Schauspielerin
 Christiane Sorell (1931–2015), österreichische Sopranistin
 Walter Sorell (1905–1997), österreichisch-US-amerikanischer Tanzkritiker
 William Sorell (1775–1848), britischer Offizier und Vizegouverneur von Tasmanien

Siehe auch:
 Sorel (Begriffsklärung)
 Sorrell